Mihai Popescu poate fi una din următoarele persoane:
 Mihai Popescu, actor;
 Mihai Popescu, handbalist;
 Mihai Popescu, fotbalist;
 Mihail Popescu, general.